Angelo blu – album dei Neri per Caso del 2000
 Angelo blu – singolo di Achille Lauro del 2018
 Angelo blu – certificazione per prodotti e servizi ecosostenibili tedesca nota come Blauer Engel